Аибу:

 Аибу (Айбу; IV век) — агадист 4-го поколения амораев
 Саки Аибу (род. 1985) — японская актриса.

Примечания